Überweisung steht für:

  im Bank- und Finanzwesen die bargeldlose Übertragung von Geld zwischen Bankkonten, siehe Überweisung (Zahlungsverkehr)
 im Gesundheitswesen eine Übersendung eines Patienten zu einem anderen Arzt, siehe Ärztliche Behandlung: Überweisungen 
 im Zivilrecht die Übergabe einer Forderung an den Schuldner, siehe Pfändungs- und Überweisungsbeschluss 

Siehe auch: